Die Liste der Talammänner von Engelberg zeigt chronologisch alle Talammänner von Engelberg seit 1604.

Liste der Talammänner

Quellen 
 P. Ephrem Omlin: Die Talammänner von Engelberg. In: Obwaldner Geschichtsblätter 12, Sarnen 1974, S. 153–166.

Engelberg
Engelberg